Jimmy Little (motorcoureur), een Brits motorcoureur, winnaar van de 350cc in de North West 200 van 1939
 Jimmy Little (zanger) (1937-2012), Australisch zanger en acteur
 Jimmy Little (tv-persoonlijkheid) (1976), Amerikaans tv-persoonlijkheid als timmerman in programma's als Don't sweat it en Dear genevieve